Forbice
 singolare di Forbici
 Forbice zig-zag – strumento per tagliare i tessuti
 Aldo Forbice – conduttore radiofonico italiano
 Forbice insetto dei Dermatteri
 Forbice malthusiana – concetto della dottrina economica del Malthusianesimo

Pagine correlate 

Forbici (disambigua)